Lancer est un verbe et un nom. C'est l'action de projeter un objet (en sport en particulier), c'est aussi le verbe de cette action, contrairement au saut (sauter).

Sport
En sport et plus particulièrement il existe différents lancers : à une main (lancer du poids) ou à deux mains (lancer du marteau). L'objet peut être un projectile, un engin (disque, javelot), un ballon (basket-ball), voire un camembert. Il existe avec ou sans élan. La réception est libre (poids) ou conditionnée (javelot). En athlétisme, le lancer est mesuré et est l'objet de records, donc l'engin est rigoureusement vérifié pour son poids, sa taille et sa forme. Il peut être réalisé en translation (javelot) ou en rotation (disque). Il est une simple extension (lancer franc au basket) ou un ensemble complexe de mouvements : torsion, flexion, rotation (marteau). Par analogie le cracher de bigorneau est une discipline sportive consistant à cracher le plus loin possible un bigorneau.

Sports présentant également différents lancers dans le sens de tir ou de passe :
 le hockey sur glace : le tir et le lancer du poignet ;
 le golf ;
 l'athlétisme : les lancers ;
 le basket-ball : grâce à un ballon de basket, en lancer franc par exemple ;
 Le baseball : lancer ;

Sport de couple, cirque, jonglerie
Les gymnastes du cirque à la bascule effectuent des lancers de coéquipiers par poussée des jambes ou des bras (dans les rôles de porteurs et voltigeurs). Le lancer sert dans ce cas à l'exécution d'un saut en hauteur ou par-dessus un obstacle. Ces mouvements de lancer-sauter se retrouvent en main à main, en exercice équestre, au trapèze volant… 
De même en patinage artistique ou en danse, des sauts et des portés divers sont effectués par le lanceur (ou porteur) et sa coéquipière.
En jonglerie plusieurs disciplines de lancer se distinguent des autres disciplines rattachées à la manipulation.
Voir aussi le lancer de couteaux.

Autres sens

 en jeu : lancer de dés, de cartes, le fer à cheval, le kubb, le mölkky
 en informatique : lancer de rayon (« ray tracing »)
 en pêche : Fédération française des pêcheurs à la mouche et au lancer
 lancer de nain : "spectacle" accepté dans certains pays, mais interdit en France au nom du respect de la dignité
 Mitsubishi Lancer, une voiture
 Rockwell B-1 Lancer, un bombardier de l'US Air Force
 Lancer est aussi une classe de servant dans Fate/stay night
 Opération Lancer, une opération militaire menée par les troupes néerlandaises et australiennes sur le Timor pendant la Seconde Guerre mondiale.
 l'utilisation métaphorique est commune dans le domaine commercial : lancement d'une campagne publicitaire, d'un nouveau produit, etc...

Vocabulaire sportif
Jeu d'adresse